Bilalow oder Bilalov ist der Familienname folgender Personen:

 Ilschat Mintagirowitsch Bilalow (* 1985), russischer Eishockeyspieler
 Michail Bilalow (* 1965), bulgarischer Schauspieler 
 Zeynəddin Bilalov (* 1965), aserbaidschanischer Leichtathlet im Behindertensport